Sebastian Rafał Luty (28 stycznia 1977)  - założyciel Fundacji Avalon, kierowca wyścigowy.

Historia

Życiorys 
Urodził się w 1977 roku. Do 2004 roku prowadził aktywne życie. Już jako student, na drugim roku Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie , został współzałożycielem spółki Avalon: usługi finansowe, ubezpieczenia, kredyty. Spółka w szczytowym okresie zatrudniała 40 osób.  

Po kilku latach działalności biznesowej sprzedał swoje udziały w spółce. Przeprowadził się na Hawaje gdzie planował otworzyć sklep ze sprzętem sportowym lub szkołę surfingu. Pasjonowały go sporty ekstremalne: góry, wspinaczka skałkowa, kolarstwo górskie, snowboard, speleologia, kitesurfing, nurkowanie. 

W grudniu 2004 roku, w wyniku wypadku w wodzie, Sebastian złamał kręgosłup szyjny na odcinku C4-C5. Doznał paraliżu ciała w ponad 90%. Od tej pory ma sparaliżowany tułów, nogi i bardzo mocno ręce – palce, nadgarstki, barki. Po wypadku trzy miesiące spędził na respiratorze na intensywnej terapii. Potem rozpoczął proces intensywnej rehabilitacji, trwający 4 lata. Postawił sobie cel – odzyskać sprawność tak dalece jak się da, a przede wszystkim – dalej realizować swoje pasje.  Dziś Sebastian porusza się na wózku wspomaganym elektrycznie. Do wykonania wielu czynności życiowych potrzebuje pomocy asystenta. Mimo to prowadzi aktywną działalność społeczną, sportową i biznesową.

Motorsport 
Sebastian Luty jest jedynym, tak mocno sparaliżowanym w kierowcą, który bierze udział w zawodach. Do jego największych osiągnięć należą: II miejsce w klasie Time Attack Poland sezon 2020, II miejsce w kategorii AWD - II runda KTD Scriptum Race Day 2019, I Wicemistrz w klasie PROFI3500 Tor Poznań Track Day Sezon 2019 i 2020, III miejsce w klasie Time Attack Poland sezon 2019, I miejsce w kategorii ON - Avalon Extreme Race Day Cup 2018 oraz VI miejsce w Klasyfikacji Generalnej Scriptum KTD Rally Day 2019. W 2021, Sebastian z sukcesami startował za granicą w zawodach Time Attack Italia oraz Time Attack Germany Masters.

Fundacja Avalon 
Na potrzeby wsparcia procesu rehabilitacji Sebastiana, na początku, stworzono fundację Przyjaciele Sebastianowi. Po dwóch latach Sebastian postanowił zmienić jej nazwę na Fundacja Avalon, a jako główny cel działalności Fundacji ustanowił wsparcie osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, by były aktywne w każdej sferze życia. Obecnie Fundacja Avalon to jedna z największych polskich organizacji społecznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Działa od 2006 roku, a od 2009 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Realizuje szereg projektów mających na celu zmianę postrzegania niepełnosprawności, wyrównania szans i aktywizację społeczną OzN w Polsce. Działa na rzecz zmieniania świata – chce by był bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami!

Nagrody i odznaczenia 

 1 miejsce na liście 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością w kategorii BIZNES 2017.
 Człowiek Bez Barier 2019
 W 2022 roku Sebastian Luty otrzymał Złoty Krzyż Zasługi - najwyższy stopień cywilnego odznaczenia państwowego nadawanego od 1923 r., za wyróżniające się działania na rzecz polskiego społeczeństwa. 
 Złoty Krzyż Zasługi (2022)

Social Media 

 Facebook
 Instagram
 Twitter
 Linkedin

Przypisy 

Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)